

Toponyme

un ancien canton de Corse entre 1793 et 1973, reprenant le territoire des pièves de Canari et Nonza ;
 un golfe au sud de Porto-Vecchio ;
 un étang situé au fond du golfe de Santa Giulia.

Santa Giulia, un quartier de Milan.